Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки завершила тенісну кар'єру 14 травня 2008 року.

Дінара Сафіна виграла титул, перемігши у фіналі Домініку Цібулкову з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А Кудрявцева
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Ш Схеперс
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В Кінґ
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06={{nowrap| М Ларшер де Бріту}}
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=LL
| RD1-team07= О Савчук
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Ф Пенетта| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=7| RD1-score08-3=6| RD1-seed09=9
| RD1-team09= П Шнідер| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= М Юань
| RD1-score10-1=66
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=r
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Мікулеску| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= В Лепченко
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Родіонова| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= К Блек
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= С Кузнецова| RD2-score01-1=6'''
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А Кудрявцева
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=r
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Rogers Cup 2008